Pieter Menten (1899-1987), een Nederlands oorlogsmisdadiger
Zaak-Menten, een reeks affaires rond Pieter Menten
 Tosca Menten (1961), een Nederlands kinderboekenschrijfster
 Hubert Menten (1873-1964), een Nederlands bobsleeër
 Maud Menten (1879-1960), een Canadees biochemica